Piotr Cieśliński (polityk) – polski polityk i samorządowiec
 Piotr Cieśliński (grafik) – polski ilustrator i projektant